Województwo wołyńskie (I Rzeczpospolita)
 Województwo wołyńskie (1793)
 Województwo wołyńskie (1831) – województwo w powstaniu listopadowym
 Województwo wołyńskie (1863) – województwo w powstaniu styczniowym
 Województwo wołyńskie (II Rzeczpospolita)